Revest est un toponyme français, désignant un versant exposé au soleil (selon le couple Fénié) ou au Nord (selon Ernest Nègre). Il est utilisé dans plusieurs noms de communes françaises et également comme nom de famille :

Commune française 

 Revest-des-Brousses, commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Revest-du-Bion, commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Revest-les-Roches, commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Revest-Saint-Martin, commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Le Revest-les-Eaux, commune française, située dans le département du Var et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Nom de famille 

 Jean Revest (1773-1845), général de brigade français.

Notes et références 

Toponymie occitane